Cameron County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Cameron County, Pennsylvania 
 Cameron County, Texas

Se även 
 Cameron Parish i Louisiana